La commissure postérieure des lèvres peut désigner :
 la commissure postérieure des grandes lèvres ;
 la commissure postérieure des petites lèvres (ou frein des petites lèvres).

Voir aussi 

 La commissure antérieure des grandes lèvres.